Analalava (district), een district van Madagaskar
Analalava (stad), de hoofdstad van dit district